Fuscus ist der Name oder das Cognomen folgender Personen:

 Fuscus (Wagenlenker), römischer Wagenlenker
 Arellius Fuscus, römischer Lehrer
 Cornelius Fuscus († 87), Prätorianerpräfekt
 Gaius Appius Fuscus, römischer Toreut
 Gnaeus Antonius Fuscus, römischer Suffektkonsul 109

 Lucius Laelius Fuscus, römischer Centurio
 Marcus Sabinius Fuscus, römischer Offizier
 Tiberius Manilius Fuscus, römischer Konsul